Szentandrás (Sîntandrei), Piskihez tartozó település Romániában, Hunyad megyében
Szentandrás (Liptovský Ondrej), település Szlovákiában a Liptószentmiklósi járásban
Szentandrás (Ondrej), település (Lándzsásötfalu  része) Szlovákiában a Poprádi járásban
Szentandrás (Sănandrei), másképpen Temesszentandrás, település Romániában Temes megyében
Szentandráspuszta, Bölcske része
További településnevek, melyekben a Szentandrás név szerepel:
Békésszentandrás
Biharszentandrás
Garamszentandrás
Hernádszentandrás
 Hévízszentandrás 1946-ban Egregy községgel egyesült Hévíz néven.
Jászszentandrás
Mezőszentandrás
Mosonszentandrás
Nemesszentandrás
Rábaszentandrás
Sajószentandrás - falu Romániában Beszterce-Naszód megyében
Tornaszentandrás

lásd még: Szent András